Hello Again (film), een Britse film uit 1987
 Hello Again (2017), een Amerikaanse film
 Hello Again (musical), een Off-Broadway musical uit 1994
 Hello Again (The Cars), een nummer uit 1984 van de Amerikaanse rockband The Cars
 Hello Again (Neil Diamond), een nummer uit 1981 van de Amerikaanse zanger Neil Diamond